Кубок Узбекистана по футболу 2006 года — футбольный турнир, в котором участвовали 35 профессиональных клубов.

Проводился по системе с выбыванием, начиная с 1-го раунда. Финальный матч состоялся 8 ноября 2006 года на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте между мубарекским «Машъалом» и ташкентским «Пахтакором». Обладателем Кубка в 8-й раз (в 6-й подряд) стал «Пахтакор».

Первый раунд

Второй раунд

Турнирная сетка

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Федерация футбола Узбекистана
 Профессиональная футбольная лига Узбекистана
 

2006
Спорт в Узбекистане в 2006 году
Футбол в Азии в 2006 году